

Населені пункти та їхні частини

 Чарня — гміна в Остроленцькому повіті Мазовецького воєводства
 Чарня — село в гміні Чарня Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарня — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Чарня — частина села Лисе в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Див. також 
 Чарнія

Примітки